Liljequist ist der Familienname folgender Personen:

 Efraim Liljequist (1865–1941), schwedischer Philosoph
 Gösta Hjalmar Liljequist (1914–1995), schwedischer Meteorologe
 Gunhild Liljequist (1936–2022), deutsche Designerin
 Robert Liljequist (* 1971), finnischer Badmintonspieler

Sonstiges:
 Liljequisthorga, Gebirgsgruppe im Königin-Maud-Land, Antarktika